__БЕЗКН__

Machaeroidinae (Макаероидинае — „бодежолики”) је изумрла потпородица плаценталних сисара из изумрле породице Oxyaenidae, која је у периоду од раног до средњег еоцена настањивала подручје Азије и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чинили родови Apataelurus, Diegoaelurus, Isphanatherium и Machaeroides, и несврстане врсте Machaeroidinae sp. (CM 2386), Machaeroidinae sp. (FMNH PM 1506) и Machaeroidinae sp. (USNM 173514). Стручни назив за чланове ове потпородице сисара је макаероидини.

Етимологија назива

Опис 
Представници потпородице Machaeroidinae су биле копнени предатори који су по свом изгледу наликовали на представнике изумрле потпородице мачака Machairodontinae. Имали су дуге сабљасте горње очњаке и кратке доње очњаке, издужене лобање са танком вилицом, и кретали су се плантиградно. Ове врсте сисара нису посједовале трећи пар горњи и доњи кутњака (M3/m3) у својим вилицама.

Систематика

Историја класификације 
У почетку, ова потпородица сисара је била уврштена као племе Machaeroidini унутар изумрле породице Limnocyonidae и изумрлог реда Hyaenodonta (који су тада били класификовани као потпородица Limnocyononae и породица Hyaenodontidae), но у каснијим истраживањима је препозната као представник изумрле породице Oxyaenidae. У истраживању из 2019. године, род Isphanatherium је уврштен као могући представник потпородице Machaeroidinae, иако је у ранијим истраживањима био уврштен као дио породице Hyaenodontidae.

Класификација 
Класификација потпородице Machaeroidinae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе потпородице Machaeroidinae.

Временска распрострањенст родова из потпородице Machaeroidinae унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaenidae

Референце